Пойканс, Илмар
 Пойканс, Марис